

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Bernice – città della Parrocchia di Union, Louisiana
 Bernice – città della Contea di Delaware, Oklahoma

Musica 
 Bernice – album dei Kaleidoscope del 1970

Altro 
 Bernice – nome proprio femminile, variante di Berenice